Þórir Ólafsson (Thorir Olafsson) − islandzki piłkarz ręczny
 Friðrik Ólafsson – islandzki prawnik, polityk i szachista
 Páll Ólafsson – islandzki poeta
 Torfi Ólafsson – islandzki strongman
 Helgi Ólafsson – islandzki szachista i trener szachowy
 Jón Ólafsson – islandzki polityk, publicysta, dziennikarz i poeta